Membranoppia är ett släkte av kvalster. Membranoppia ingår i familjen Oppiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Membranoppia